Адылов () — узбекская фамилия. Производная от Одил, среднеазиатской формы имени Адиль, в переводе с арабского означающего «справедливый», распространённого у мусульманских народов.

Известные носители 
 Адылов, Ахмаджан (1925—2017) — узбекский политик, один из крупнейших фигурантов «хлопкового дела», Герой Социалистического Труда (1965), член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1966—1971 годах.
 Адылов, Владимир Туйчиевич (род. 1948) — советский деятель.
 Адылов, Науфаль Исмагилович (1932—2004) — народный художник Республики Татарстан
 Адылов, Сабир Рахимович (1932—2002) — узбекский архитектор, народный архитектор СССР.

См. также 
 Адилов